Schmidhuber, Schmidthuber:
 Aron Schmidhuber
 August Schmidthuber
 Gerhard Schmidhuber